Barrax kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barrax (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Barrax (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar